Treinta y Tres est une ville de l'Uruguay.
 Treinta y Tres est un département de l'Uruguay.
 Les Treinta y Tres Orientales (Trente Trois Orientaux) furent les premiers révolutionnaires uruguayens commandés par Juan Antonio Lavalleja en 1821.